Coyol kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Coyul, San Pedro Huamelula, 
 Coyol, Guerrero, Coyuca de Catalán, 
 Coyol, San Luis Potosí, Tamazunchale, 

Robotskapade Mexikoförgreningar